Sagrada Família (cristianisme) representació iconogràfica de Jesús amb els seus pares terrenals, Maria i Josep
 Sagrada Família d'Urgell, església i convent de la Seu d'Urgell
 Sagrada Família de la Colònia Vila-seca, església de Vila-seca a Sant Vicenç de Torelló (Osona).
 La sagrada família, sèrie d'humor emesa per TV3
 Barri de la Sagrada Família, barri del districte de l'Eixample de Barcelona
 Col·legi Sagrada Família
 Estació de Sagrada Família, estació de les línies L2 i L5 del Metro de Barcelona
 Plaça de la Sagrada Família, plaça de Barcelona al barri de la Sagrada Família
 Temple Expiatori de la Sagrada Família, basílica de Barcelona sobre un disseny inicial d'Antoni Gaudí